Ке́вин Смит:
 Смит, Кевин (1963—2002) — новозеландский актёр.
 Смит, Кевин (род. 1970) — американский режиссёр, актёр и автор сценариев и комиксов.